Хіноде (Ґіфу)
Хіноде (Токіо)
Hinode - японський спутник, що досліджує Сонце.